Мишки — село, Білорусь, Вітебська область, Верхньодвінський район, Борковицька сільська рада
 Мишки — рід гербу Корчак